Геолог (геологический работник) — профессия у людей занимающихся геологическими науками. Геологи изучают строение, свойства и развитие Земли и других планет. Кроме поисков полезных ископаемых геологи решают другие теоретические научные (Науки о Земле) и практические (Горные науки) задачи.

История и термин 
Слово геолог получило широкое распространение в России благодаря роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

Деятельность известных геологов и их вклад в науку изучают в истории геологии.

Профессия 

Учёный или специалист, получивший образование и специализирующийся на изучении геологии как науки, а также обладающий соответствующими навыками работы и специализирующийся в геологических науках. Есть много типов геологов по сотням разных (наук геологического цикла).

Профессия геолога требует соответствующего образования и практики.

Профессиональные геологи работают в самых разных государственных учреждениях, частных фирмах и в других учреждениях.

Должность 
В государственных организациях геологии и разведки недр в России установлена должность «Геолог».

Требования к квалификации должностей:
 Геолог I категории: высшее профессиональное (геологическое) образование и стаж работы в должности геолога II категории не менее 3 лет.
 Геолог II категории: высшее профессиональное (геологическое) образование и стаж работы в должности геолога не менее 3 лет.
 Геолог: высшее профессиональное (геологическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (геологическое) образование и стаж работы в должности техника-геолога I категории не менее 3 лет.
Техник-геолог (устаревшее — «коллектор»):
 Техник-геолог I категории: среднее профессиональное (геологическое) образование и стаж работы в должности техника-геолога II категории не менее 2 лет.
 Техник-геолог II категории: среднее профессиональное (геологическое) образование и стаж работы в должности техника-геолога не менее 2 лет.
 Техник-геолог: среднее профессиональное (геологическое) образование без предъявления требований к стажу работы.

См. также 

 Геолог (значения)
 Коллектор (геология)

Примечания

Литература 
В хронологической последовательности:
 Малахов А. А.  Сто профессий геолога. Москва: Молодая гвардия, 1963. 192 с.
 Геологи высших учебных заведений Южной России. Москва: Наука, 1972. 184 с. (Очерки по истории геологических знаний; Вып. 15)
 Геологи Ленинградского Горного института. Москва: Наука, 1974. 196 с. (Очерки по истории геологических знаний; Вып. 17)
 Федорчук В. П. Геологи — фронту. Москва: Недра, 1985. 181 с.
 Профессия — геолог. Люди, события, факты: [сост. и ред. Н. К. Попков и др.]. — Москва: Твер. обл. тип., 2005. 367 с.
 Польская Г. Ф. Геолог. Профессия или призвание. Москва: Спутник+, 2016. 227 с.
 Баскина В. А. Женщины-геологи России. : Нестор-История, 2019. 744 с.

Ссылки 

 Геолог на сайте «Учёба.ру»
 Образование и навыки на сайте «Моё образование»

Геология